Główny artykuł: Reprezentacja Ukrainy w piłce nożnej

Oficjalne mecze Ukrainy

1992–1999 
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000–2009 
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010–2019 
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020–2029 
2020

2021

2022

Statystyki

Bilans meczów oficjalnych według reprezentacji 
Stan na 24.09.2022

Legenda:
 zielone tło = bilans dodatni (liczba zwycięstw wyższa niż porażek)
 żółte tło = bilans zrównoważony
 czerwone tło = bilans ujemny (liczba porażek wyższa niż zwycięstw)

Nieoficjalne mecze reprezentacji

Przypisy

Bibliografia 
 Lista meczów na oficjalnej stronie Federaciji futbołu Ukrajiny 
  w bazie FIFA.com 
 Profil reprezentacji Ukrainy w bazie FootballFacts 
 Lista meczów reprezentacji Ukrainy w bazie RSSSF 

Ukraina
Reprezentacja Ukrainy w piłce nożnej